Sebastian Aho kan syfta på:
Sebastian Aho (ishockeyspelare född 1996), en svensk ishockeyspelare.
Sebastian Aho (ishockeyspelare född 1997), en finländsk ishockeyspelare.